Cigeulis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cigeulis, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Cigeulis, distrikt, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar